New York heißen die folgenden geografischen Objekte:

Verwaltungseinheiten, Städte:
 New York (Bundesstaat), Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 New York Metropolitan Area, Metropolregion rund um New York City
 New York City, Stadt im Bundesstaat New York
 New York County, Verwaltungsbezirk, deckungsgleich mit Manhattan

sonstige Orte:
 New York (Lincolnshire), England, Vereinigtes Königreich
 New York (North Yorkshire), England, Vereinigtes Königreich
 New York (Tyne and Wear), England, Vereinigtes Königreich
 New York (Texas), Ort im Henderson County, Vereinigte Staaten
 New York (Iowa), Ort im Lucas County, Vereinigte Staaten
 New York (Kentucky), unincorporated area im Ballard County, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:
 New Yorker Hafen (New York Harbor), Hafen der Stadt New York
 New York Palace Boscolo, Budapest, Hotel in Budapest
 New York-New York Hotel & Casino, Hotel und Casino in Las Vegas
 Hotel New York, Hotel in Rotterdam
 Café New York, Kaffeehaus in Budapest

sowie:
 Eiao, Insel im Archipel der Marquesas (alter Name)

New York steht weiter für:
 New York, Spitzname von Tiffany Pollard (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 New York (Album), Studioalbum von Lou Reed (1989)
 New York 1999, Roman von Harry Harrison (1966)
 New York (Zeitschrift), US-amerikanisches Wochenmagazin (seit 1968)
 KFNB – New York, österreichische Dampflokomotive (1841–1861)
 New York Six, ehemalige US-amerikanische Automarke
 New York Pizza, Restaurantkette
 New York Car & Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 New York Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

New York, New York steht für:
 New York, New York, Song aus dem Musical On the Town (1944), siehe On the Town #„New York, New York“
 New York, New York, US-amerikanischer Musikfilm (1977, mit dem Welthit von Frank Sinatra)

Siehe auch:
 New Yorker
 Nju-Jork
 NY
 Ny York
 West New York